Shields Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shields Township (Illinois)
 Shields Township (Nebraska)